Bechen steht für:

 Bechen (Altes Ägypten), altägyptisches Gestein

Bechen ist ein Ortsname:
 Bechen, Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bechen (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bechen (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Bechen ist der Familienname folgender Personen:
 Marius Bechen (* 1985), deutscher Schauspieler
Siehe auch:
 Bächen
 Beche